63-й чемпионат Европы по тяжёлой атлетике прошёл с 26 апреля по 1 мая 1984 года в городе Витория (Испания). В турнире приняли участие 142 спортсмена из 26 стран. Атлеты были разделены на 10 весовых категорий и соревновались в двоеборье (рывок и толчок).

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Тяжёлая атлетика. Справочник (редакторы А. Алексеев, С. Бердышев). — М., «Советский спорт», 2006. ISBN 5-9718-0131-7.

1984
Чемпионаты Европы в Испании
Апрель 1984 года
Май 1984 года
Спорт в Испании в 1984 году
Спорт в Витории (Испания)
Чемпионаты Европы в 1984 году
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Испании
1984 год в тяжёлой атлетике